Серж Кевин Абуэ Агуэ (; 3 августа 1994, Порт-Жантиль, Габон) — габонский футболист, нападающий клуба «Мумбаи Сити» и сборной Габона.

Клубная карьера 
Кевин — воспитанник португальского клуба «Брага». В 2013 году он начал профессиональную карьеру, выступая за «Ногейренси» и дублёров «Маритиму». Летом 2015 года Серж перешёл в «Визелу». 23 августа в матче против «Фаре» он дебютировал за новую команду. 13 сентября в поединке против «Мондиненси» Кевин сделал «дубль», забив свои первые голы за новую команду. По итогам сезона он помог клубу выйти в Сегунда лигу.

Летом 2016 года Серж перешёл в «Униан Лейрия». 21 августа в матче против «Капаринеренси» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
5 марта 2014 года в товарищеском матче против сборной Марокко Кевин дебютировал за сборную Габона. В 2017 году Серж принял участие в домашнем Кубке Африки. На турнире он сыграл в матчах против команд Буркина-Фасо, Камеруна и Гвинеи-Бисау.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 National-Football-Teams Profile

Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Мумбаи Сити»
Игроки ФК «Аль-Иттихад» Триполи
Игроки ФК «Фатима»
Игроки ФК «Униан Лейрия»
Игроки ФК «Визела»